Ash & Ice () — пятый альбом инди-рок группы The Kills выпущен 3 июня 2016 года на Domino Records.

Название альбома было придумано когда Джейми Хинс бросил сигарету в стакан со льдом.

Информация об альбоме 

Первоначально альбом записывался в домашней студии обустроенной Хинсом с его знакомым в арендованном доме на голливудских холмах Лос-Анджелеса. Идея записать в своей студии родилась спонтанно когда Джейми решил подойти к следующей записи с другим подходом. В отличие от большинства своих предыдущих работ которые отличались тщательным отбором в студии. Для работы в Лос-Анджелесе были мобилизованы инженеры со студии Key Club (Билл Скибб, Джонатан Гилберт, Ванесса Сильберман). В этот раз было решено внести в атмосферу «возможность хаотичности» при это находясь непосредственно в ней на момент записи. После чего Джейми со своим приятелем отправили свои микшерные пульты в жильё которое он снял в аренду таким образом начав собирать оборудование для студии. В процессе Хинс с звукорежиссёрами понял что записывать в помещении не предусмотренном для записи было сложно потому как функциональность строения исключала блокирование посторонних шумов что очень мешало созданию альбома. Во время нахождения в домашней студии на протяжении двух с половиной месяцев Элисон и Джейми написали около тридцати конкурирующих песен друг с другом пытаясь как можно быстрее закончить запись которая их не удовлетворяла. Затем вытащив микрофоны из окна они записали ряд семплов среди которых вихревые полицейские вертолёты, и тихие вокальные партии, сидя на кафеле в ванной. После чего группа отправилась заканчивать пластинку с звукорежиссёрами Филом Джоли и Барри МакКриди в нью-йоркской студии Electric Lady. В концептуальном и идеологическом плане данный альбом является прямым продолжением своего предшественника Blood Pressures. В целом материал для альбома писался в течение пяти лет в основном из-за травмы руки и последующих пяти операций. В интервью Хинс подметил взаимосвязь между местом и манерой работы от пребывания в нём так например совпадение что по слухам в арендованном доме когда-то жил Джими Хендрикс и студия в которой завершили работу над альбомом тоже принадлежит Хендриксу. Кроме того в Electric Lady на него нахлынуло желание использовать педаль «wah-wah» которой Хендрикс владел в совершенстве. На этот раз Хинс решил подойти к текстам более серьёзно заставляя себя и Элисон переписывать по несколько раз так как не хотел использовать «расплывчатые рок-н-ролльные клише». В интервью журналу Entertainment Weekly Хинс признался что ближе к концу 2012 года до него дошло что ни один из его черновых набросков не подходит для новой пластинки. В результате решив отправиться за вдохновением в своеобразный «писательский ретрит». Более конкретно задумка проявилась после разговора с одним из его любимых фотографов Николаем Бахаревым. В следствии обсуждения с Бахаревым проекта-экспедиции «Транссибирский экспресс» Хинс воспринял затею с большим энтузиазмом отправившись за билетом до Владивостока захватив с собой гитару, несколько записных книжек и фотоаппарат. В поездке была написана песня «Siberian Nights» по признанию Хинса в тексте имеется в виду «гомо-эротическая фантазия Владимира Путина».
 — Джейми Хинс в интервью журналу  про смысл песни «Siberian Nights».
В том же интервью Entertainment Weekly Джейми охарактеризовал тексты Ash & Ice как «более реальные — гораздо менее воображаемыми» в сравнении с прошлыми записями. В кратком резюме альбома дано следующее описание: «13 песен на Ash & Ice более сдержанные, менее бурные и более трогательные из-за этого, демонстрируя то, что вы чувствуете, когда попадаете в сложные, но всепоглощающие отношения». Альбом сводился частично в Electric Lady Studios но в основном в домашней студии Чэда Блейка Full Mongrel Studios. В общей сложности сведением занимались четыре человека. Основным звукорежиссёрами стали Том Элмхирст и инженер из студии Electric Lady Джо Вискиано с ассистентом Брендоном Бост. Кроме трёх композиций «Doing It to Death», «Hard Habit to Break», «Impossible Tracks» которыми занимался Чад Блейк. Мастерингом альбома занимался Брайан Люси в своей студии в Огайо. Над записью барабанных партий для песен «Doing It to Death», «Heart of a Dog», «Bitter Fruit», «Siberian Nights», «Black Tar» и «Whirling Eye» работал Гомер Штайнвайсс. На запись клавишных для песни «That Love» приглашался Ден Фертита. Дизайном занимался Брайан Роттингер в оформлении пластинки использовались фотографии сделанные Элисон Моссхарт и Джейми Хинсом. В пяти из тринадцати песен были использованы семплы разных исполнителей. В песне «Heart of a Dog» был использован семпл с ударной партией из песни «Wildfire» британского музыканта SBTRKT. В песне «Days of Why and How» был взят за основу ударной партии семпл ямайского фанк-музыканта Тревора Денди. В композиции «Siberian Nights» использовался фрагмент песни «UFO» группы ESG написанной Рени Скроггинс. В десятом треке использовался семпл «I Thank the Lord» за авторством Mighty Voices of Wonder.

Продвижение 
Заглавный сингл с альбома «Doing It to Death» выпущен 1 марта 2016 года в сопровождении видеоклипа за авторством Венди Морган. Второй сингл с альбома «Heart of a Dog» выпущен 18 апреля 2016 вместе с музыкальным видео за которое отвечала Софи Мюллер. В качестве третьего сингла была выпущена песня «Siberian Nights» 24 мая 2016 года. В видеоклипе был задействован американский актёр Джованни Рибзи.

В поддержку альбома группа отправилась в турне по Соединённым Штатам с марта по июнь 2016 года. Kills также выступали 16 марта в Мехико, Амстердаме, Париже, Лондоне, Торонто и Ванкувере в мае 2016 года. В июне группа участвовала на фестивале Isle of Wight Festival. В июле играли на фестивалях U-Park в Киеве, на Park Live в Москве а также в августе на Off Festival в Катовице в Польше прежде чем вернуться в сентябре в США после чего вернулись в Европу в течение октября и ноября. В одном из эпизодов Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом исполнили песню «Whirling Eye» 21 октября.

Формат и упаковка 
Альбом был выпущен на физическом компакт-диске с 20-страничным буклетом с текстами который был доступен в формате цифровой загрузки.

Кроме того альбом был издан ограниченным тиражом в виде двойной виниловой пластинки. Винил окрашен в синий и розовый цвет с элементами золотой фольги. Релиз включает в себя два плаката и 250 экземпляров эксклюзивного буклета с автографами Моссхарт и Хинса.

Критика 

Ash & Ice получил в целом положительные отзывы от музыкальных критиков. В Metacritic, который присваивает нормированный рейтинг от 100 основных рецензий, альбом получил средний балл 68, на основе 21 отзыва. В статье журнала Exclaim! Лаура Шарпеллетти похвалила «голые кости и силовую технику».

Список композиций

Участники записи 

 The Kills
 Элисон Моссхарт — вокал, семплы, фотограф-дизайнер.
 Джейми Хинс — гитара, вокал, семплы, продакшн, продюсер.

 Технический персонал
 Джон О’Мохани — со-продюсер.
 Курт Уенала — дополнительный продюсер, барабаны.
 Том Элмхирст — звукорежиссёр сведения.
 Чад Блейк — звукорежиссёр сведения.
 Брайан Люси — мастеринг.
 Ден Фертита — клавишные.
 Гомер Штайнвайсс — барабаны.
 Брайан Роттингер — дизайн.

 Key Club
 Билл Скибб — запись.
 Джонатан Гилберт — запись.
 Ванесса Сильберман — запись.

 Electric Lady
 Фил Джоли — запись.
 Барри МакКриди — запись.
 Джо Вискиано — сведение.
 Брендон Бост — ассистент сведения.

Чарты

Ссылки

Примечания 

Альбомы The Kills
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Альбомы Domino Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Рок-альбомы
Альбомы на английском языке